Summer Jam steht für:

 Summer Jam (Festival), ein Hip-Hop-Festival in East Rutherford (New Jersey) seit 1994
 Summer Jam at Watkins Glen, ein Rockfestival (1973) 
 Summer Jam (Lied), ein Lied von Underdog Project aus dem Jahr 2000

Siehe auch:
 Summerjam, ein Reggae-Festival